Коакоазинтла има више значења:

 Општина Коакоазинтла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коакоазинтла (Коакоазинтла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику